muziek
basklok, lui(d)klok of grootste klok van een carillon
Bourdon (muziek)
Bourdon (orgelregister), zie Holpijp 
Faux bourdon, muzikale term

overig
Bourdon (edelsmederij)
Bourdon (Somme), een gemeente in Frankrijk
Bourdon (Luxemburg), een dorp in de Belgische gemeente Hotton
Bourdon (automerk), een Frans automerk

Sébastien Bourdon, een Franse kunstschilder uit de Barok
Eugène Bourdon (1808-1884), Frans horlogemaker en uitvinder
Bourdon-manometer